Het district Sarine (Frans: District de la Sarine, Duits: Saanebezirk) is een van de zeven districten van kanton Fribourg in Zwitserland. De 93122 inwoners (2009) zijn in meerderheid Franstalig; 14,5% is Duitstalig.

Tot het district horen 36 gemeentes:

District van Zwitserland
Geografie van Fribourg (kanton)